Korsbefruktning innebär att man korsar olika plantor för att få fram en växt med de egenskaper man önskar.

Se även
 Korspollinering
 Sexuell förökning

Fortplantning
Genetik
Växter